FK Šilutė (înainte de 2003 - Laisvė Šilutė) este un club de fotbal lituanian din orașul Šilutė, care evoluează în II Lyga.

Participări în campionatele lituaniene

Referințe

Legături externe 
 Homepage des Clubs 
 Soccerway

Šilutė